Smołdzino (gemeente)
 Smołdzino (powiat Słupski)